Весня́нки:

 Веснянки — пігментні пляма на шкірі людини, переважно на обличчі, які різко проявляються у весняно-літній період.
 Веснянки — старовинні слов'янські обрядові пісні, пов'язані з початком весни і наближенням весняних польових робіт.
 Веснянки — таксономічна категорія ряд (ordo) крилатих комах.
 Веснянки — гірське озерце в урочищі Гаджина на масиві Чорногора у Верховинському районі Івано-Франківської області.